Gleb Siergiejewicz Rietiwych (ros. Глеб Сергеевич Ретивых, ur. 30 grudnia 1991 w Czajkowskim) – rosyjski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów i złoty medalista mistrzostw świata U-23.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Gleb Rietiwych pojawił się 20 listopada 2008 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w miejscowości Wierszyna Tioi. Zajął wtedy trzynaste miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2009 roku wystartował na zimowym europejskim festiwalu młodzieży w Szczyrku, gdzie był najlepszy w sprincie stylem dowolnym. Rok później wywalczył srebrny medal w sztafecie podczas mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Otepää w 2011 roku zdobył srebrny medal w sprincie klasykiem oraz ponownie srebrny w sztafecie. Dwukrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum, gdzie wygrał sprint stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 lutego 2011 roku w Rybińsku, gdzie zajął 14. miejsce w sprincie techniką dowolną. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2010/2011 punktował jeszcze jeden raz - 13 marca 2011 roku w Lahti był dziewiąty w sprincie klasykiem. Wyniki te pozwoliły mu zająć 89. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2011/2012, który ukończył na 43. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Czajkowskim
Urodzeni w 1991